

Geografia 
 Rigaud – comune del Canada
 Rigaud – comune della Francia

Persone 
 George Rigaud – attore argentino
 Gilles Rigaud – cardinale francese
 Hyacinthe Rigaud – pittore francese
 John Francis Rigaud – pittore britannico